Ола̀во Луѝc Пиментѐл де Карва̀льо (; 29 април 1947, Кампинас, щат Сао Пауло, Бразилия – 24 януари 2022, Ричмънд, щата Вирджиния, САЩ) е бразилски консервативен журналист, есеист.

Поддържа езотерични и конспиративни идеологически позиции. Самопровъзгласил се е за философ и политически експерт. Той е бивш астролог и крайно десен теоретик на заговора. Оказал е голямо влияние върху бразилските крайно десни и семейството на бразилския президент Жаир Болсонаро.

От 2005 г. и до смъртта си живее близо до Ричмънд (щата Вирджиния) в САЩ.

Публикува материали за политика, литература и философия от 1980-те години, но става известен на по-широката бразилска аудитория от 1990-те години, основно като води колонки за някои големи бразилски СМИ, такива като вестника O Globo. През 2000-те години започва да използва лични блогове и социалните мрежи за разпространение на своите консервативни и антикомунически идеи. В края на 2010-те той става известен в бразилските публични дебати, като получава прозвището „интелектуален баща на новите десни“ и идеолог на Жаир Болсонаро, етикет, който той сам отхвърля.

Като полемист Карвальо не спазва политическа коректност и е подложен на критика за това, че често прибягва към непристойни нападки ad hominem. Чрез своите книги и статии той разпространява конспиративни теории и лъжлива информация, обвиняван е в разпалване на ненавист и антиинтелектуализъм. Карвальо позиционира себе си като критик на съвременността. Интересите му вкльочват история на философията, история на револьоционните движения, традиционализъм и сравнително религиознание. Възгледите му са отхвърлени от философите.

Трудове

Есета 
 (1980). A Imagem do Homem na Astrologia. São Paulo: Jvpiter.
 (1983). O Crime da Madre Agnes ou A Confusão entre Espiritualidade e Psiquismo. São Paulo: Speculum.
 (1983). Questões de Simbolismo Astrológico. São Paulo: Speculum.
 (1983). Universalidade e Abstração e outros Estudos. São Paulo: Speculum.
 (1985). Astros e Símbolos. São Paulo: Nova Stella.
 (1986). Astrologia e Religião. São Paulo: Nova Stella.
 (1986).  São Paulo: Nova Stella.
 (1992). Símbolos e Mitos no Filme „O Silêncio dos Inocentes“. Rio de Janeiro: Instituto de Artes Liberais.
 (1993). Os Gêneros Literários: Seus Fundamentos Metafísicos. Rio de Janeiro: IAL & Stella Caymmi.
 (1993). O Caráter como Forma Pura da Personalidade. Rio de Janeiro: Astroscientia Editora.
 (1994).  Rio de Janeiro: Instituto de Artes Liberais & Stella Caymmi [São Paulo: Vide Editorial, 2014].
 (1994). Uma Filosofia Aristotélica da Cultura. Rio de Janeiro: Instituto de Artes Liberais.
  Rio de Janeiro: Topbooks, 1996 [São Paulo: É Realizações, 2007; Campinas, SP: Vide Editorial, 2013].
 (1995).  Rio de Janeiro: Diadorim [São Paulo: É Realizações, 2000; Campinas, SP: Vide Editorial, 2015].
 (1994).  Rio de Janeiro: Faculdade da Cidade [São Paulo: É Realizações, 2007; Rio de Janeiro: Record, 2018].
 (1997). O Futuro do Pensamento Brasileiro: Estudos sobre o Nosso Lugar no Mundo. Rio de Janeiro: Faculdade da Cidade Editora [É Realizações, 2007].
 (1998).  Rio de Janeiro: Topbooks [São Paulo: É Realizações, 2008; São Paulo: Record (forthcoming)].
 (2002 – 2006). Coleção História Essencial da Filosofia, 32 vol. São Paulo: É Realizações.
 (2007).  São Paulo: É Realizações [Campinas, SP: Vide Editorial, 2015].
 (2011). Maquiavel, ou A Confusão Demoníaca. Campinas, SP: Vide Editorial.
 (2012). A Filosofia e seu Inverso. Campinas, SP: Vide Editorial.
 (2012). Os EUA e a Nova Ordem Mundial: Um Debate entre Olavo de Carvalho e Aleksandr Dugin. Campinas, SP: Vide Editorial. 2012. (with Aleksandr Dugin).
 (2013).  Edited by Felipe Moura Brasil. Rio de Janeiro: Record.
 (2013).  Campinas, SP: Vide Editorial.
 (2013).  Campinas, SP: Vide Editorial.
 (2014).  Campinas, SP: Vide Editorial.
 (2014). A Fórmula para Enlouquecer o Mundo: Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil, vol. 3. Campinas, SP: Vide Editorial.
 (2015). A Inversão Revolucionária em Ação: Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil, vol. 4. Campinas, SP: Vide Editorial.
 (2016). O Império Mundial da Burla: Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil, vol. 5. Campinas, SP: Vide Editorial.
 (2016). O Dever de Insultar: Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil, vol. 6. Campinas, SP: Vide Editorial.
 (2017). Breve Retrato do Brasil: Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil, vol. 7. Campinas, SP: Vide Editorial.
 (Forthcoming). O Imbecil Coletivo III: O Imbecil Juvenil. Campinas, SP: VIDE Editorial.

Други публикации 
 (1973). Tabu, by Alan Watts. São Paulo: Editora Três (translation and preface, with Fernando de Castro Ferreira).
 (1981). A Metafísica Oriental, by René Guénon. São Paulo: Escola Júpiter (translation).
 (1984). Comentários à „Metafísica Oriental“ de René Guénon, by Michel Veber. São Paulo: Speculum (introduction and notes).
 (1997).  by Arthur Schopenhauer. Rio de Janeiro: Topbooks (introduction, notes and explanatory comments).
 (1997). O Espírito das Revoluções, by J.O. de Meira Penna. Rio de Janeiro: Faculdade da Cidade Editora (preface).
 (1998). O Exército na História do Brasil, 3 Vol. Rio de Janeiro/Salvador: Biblioteca do Exército & Fundação Odebrecht (editor).
 (1998). Teatro Oficina: Onde a Arte não Dormia, by Ítala Nandi. Rio de Janeiro: Faculdade da Cidade Editora (preface).
 (1999). Ensaios Reunidos, 1942 – 1978, by Otto Maria Carpeaux. Rio de Janeiro: UniverCidade & Topbooks (introduction and notes).
 (1999).  by Alain Peyrefitte. Rio de Janeiro: Topbooks (introduction).
 (1999). Aristóteles, by Émile Boutroux. Rio de Janeiro: Record (introduction and notes).
 (2001). As Seis Doenças do Espírito Contemporâneo, by Constantin Noica. Rio de Janeiro: Record (introduction and notes).
 (2001). Admirável Mundo Novo, by Aldous Huxley. São Paulo: Editora Globo (preface).
 (2001). A Ilha, by Aldous Huxley. São Paulo: Editora Globo (preface).
 (2001). A Coerência das Incertezas, by Paulo Mercadante. São Paulo: É Realizações (introduction and notes).
 (2001). A Sabedoria das Leis Eternas, by Mário Ferreira dos Santos. São Paulo: É Realizações (introduction and notes).
 (2002). A Origem da Linguagem, by Eugen Rosenstock-Huessy. Rio de Janeiro: Editora Record (edition and notes, with Carlos Nougué).
 (2004). Escolha e Sobrevivência, by Ângelo Monteiro. São Paulo: É Realizações (preface).
 (2008). O Eixo do Mal Latino-americano e a Nova Ordem Mundial, by Heitor de Paola. São Paulo: É Realizações (preface).
 (2011). O Enigma Quântico, by Wolfgang Smith. Campinas, SP: VIDE Editorial (preface).
 (2014). Ponerologia: Psicopatas no Poder, by Andrzej Łobaczewski. Campinas, SP: VIDE Editorial (preface).
 (2015). A Tomada do Brasil, by Percival Puggina. Porto Alegre: Editora Concreta (preface).
 (2015). Cabo Anselmo: Minha Verdade, by José Anselmo dos Santos. São Paulo: Matrix (preface).
 (2017). 1964: O Elo Perdido; O Brasil nos Arquivos do Serviço Secreto Comunista, by Mauro „Abranches“ Kraenski and Vladimir Petrilák. Campinas, SP: VIDE Editorial (preface).
 (2019). A Vida Intelectual, by A.-D. Sertillanges. São Paulo: Kírion (preface).
 (2019). Traição Americana: O Ataque Secreto aos Estados Unidos, by Diana West. São Paulo: Sophia Perennis (preface)

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на Карвальо ()
 Olavo de Carvalho’s articles, at Diário do Comércio ()
 Olavo de Carvalho on Communism in Latin America, Alex Newman, 15 March 2010 in The New American

Философи от 20 век
Метафизици
Конспиративни теоретици
Псевдоисторици
Консерватизъм
Антикомунисти
Политолози
Астролози
Бразилски есеисти
Бразилски журналисти
Колумнисти
Родени в Кампинас
Починали в Ричмънд (Вирджиния)
Починали от COVID-19 в САЩ